Mistrzostwa Świata 2022 w League of Legends – dwunasta edycja e-sportowych Mistrzostw Świata w League of Legends, która odbywała się od 29 września do 5 listopada 2022 roku, w Ameryce Północnej. Pula nagród w turnieju wyniosła 2 250 000 dolarów amerykańskich.

Drużyna DRX pokonała 3:2, drugą koreańską drużynę T1. Było to pierwsze zwycięstwo drużyny DRX, siódme dla Korei Południowej.

Podczas mistrzostw w 2022 roku zwycięska drużyna podniosła nowy Puchar Przywoływacza wykonany przez firmę Tiffany & Co.. 22 września na platformie Youtube premierę miał hymn wydarzenia, popowa piosenka rapera Lil Nas X pt. „STAR WALKIN”<ref>{{Cytuj |autor = Andy Brown |tytuł = Listen to Lil Nas X's 'League Of Legends' anthem 'STAR WALKIN |data = 2022-09-22 |data dostępu = 2022-09-22 |opublikowany = NME |url = https://www.nme.com/news/gaming-news/listen-to-lil-nas-xs-league-of-legends-anthem-star-walkin-3315238 |język = en}}</ref>.

 Zakwalifikowane drużyny 

 Obiekty 

 Faza wstępna 
Zespoły, które zakwalifikowały się do fazy wstępnej zostały podzielone na dwie grupy, w których zostaną rozegrane mecze w systemie kołowym. Najlepsza drużyna z grupy zostaje zakwalifikowana do fazy grupowej turnieju, natomiast drużyna zajmująca trzecie miejsce mierzy się z zajmującą czwartą lokatę w formacie "best of five''". Zwycięzca tego pojedynku rozgrywa mecz w takim samym formacie z drugim najlepszym zespołem z grupy przeciwnej, wygrana drużyna zostaje dopuszczona do fazy grupowej. Skład grup i wyniki fazy wstępnej:

Faza grupowa

Faza druga 
Miejsca 3 i 4 z grupy A, miejsce 2 z grupy BMiejsca 3 i 4 z grupy B, miejsce 2 z grupy A

Faza grupowa 
Zespoły, które zakwalifikowały się do fazy grupowiej zostały podzielone na cztery grupy, w których zostaną rozegrane mecze w systemie kołowym. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zakwalifikowały się do ćwierćfinałów turnieju. W przypadku identycznego wyniku, pomiędzy drużynami zostały rozegrane dogrywki. Skład grup i wyniki fazy grupowej:

Faza Pucharowa 
Źródło. Skład 4 najlepszych drużyn Mistrzostw:

Kingen (Hwang Seong-hoon) został wybrany MVP finałów.

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w League of Legends